Slovo koma se užívá ve více významech:

 Koma (hudba) – rozdíl mezi tóny v různých laděních
 Pythagorejské koma 
 Syntonické koma, také Didymické koma
 Koma (optika) – optická vada čoček a jejich soustav (sférická aberace)
 Koma (astronomie) – obal komety
 Jaroslav Koma – slovenský hokejista
 Koma (přítok Mezeně) – ruská řeka, přítok řeky Mezeně v Archangelské oblasti
 Koma (přítok Jeniseje) – ruská řeka, přítok řeky Jeniseje v Krasnojarské oblasti

Související články 
 Kóma – těžký stav bezvědomí
 Hypoglykemické kóma
 Jaterní kóma
 Kóma – román amerického spisovatele Robina Cooka z roku 1977